Кольцо Намея:
 Кольцо Намея (роман) (Nameja gredzens) — исторический роман латышского писателя Александра Грина, действие которого происходит в 17 веке (1931)
 Кольцо Намея (пьеса) — пьеса по роману латышского писателя Александра Грина (1935)
 Кольцо Намея (украшение) — кольцо из романа Александра Грина (:lv:Nameja gredzens (rotaslieta))
 Кольцо Намея (фильм, 1990) — советский документальный фильм, оператор Юрис Подниекс
 Кольцо Намея (фильм, 2018) (:en:The Pagan King) — художественный фильм (Великобритания, Латвия), режиссер Айгарс Грауба (:lv:Aigars Grauba)

См. также 
 Намейсис